

Geografia 
 Miyake – cittadina giapponese della prefettura di Nara
 Miyake – villaggio giapponese facente parte dell'omonima Sottoprefettura di Miyake, il cui territorio ricade sotto la giurisdizione del Governo Metropolitano di Tokyo

Personaggi anime e manga 
 Shinobu Miyake – uno dei personaggi dell'anime e del manga Lamù dell'autrice Rumiko Takahashi

Persone 
 Aiko Miyake (1978) – ex nuotatrice giapponese
 Hiromi Miyake (1985) – sollevatrice giapponese
 Issey Miyake (1938-2022) – stilista giapponese
 Jirō Miyake (...–1984) – calciatore giapponese
 Jun Miyake (1958) – musicista giapponese
 Kenta Miyake (1977) – doppiatore giapponese
 Ryō Miyake (1990) – schermidore giapponese
 Shiori Miyake (1995) – calciatore giapponese
 Yoshinobu Miyake (1939) – ex sollevatore giapponese
 Yuu Miyake (1973) – ingegnere giapponese